Malizia steht für:

 Malizia (Film), italienischer Spielfilm (1973)
 Team Malizia, monegassisches Segelregattateam
 Malizia II, Segelyacht
 Malizia-Seaexplorer, Segelyacht

Personen:
 Malizia, Spitzname von Francesco Grimaldi di Monaco († 1309), Anführer der Guelfen
 Enrico Malizia (* 1926), italienischer Toxikologe